Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2009/2010  начался 31 августа 2009 года и закончился 23 апреля 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2009/2010
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2009 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010